Primera División 2014/2015 – 84. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 23 sierpnia 2014, natomiast ostatni – 23 maja 2015.

Mistrzostwo Hiszpanii zdobył FC Barcelona, dla którego był to 23. tytuł w historii. Tytułu mistrzowskiego broniło Atlético Madryt.

Drużyny

Stadiony i lokalizacje

Prezydenci, trenerzy i kapitanowie

Stroje

Zmiany trenerów

Tabela 

||rowspan=5|

||rowspan=5|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2015.
Źródło: LigaBBVA.pl (strzelcy)

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2015.
Źródło: LigaBBVA.pl (asystenci)

Hat-tricki

Gole 
 Pierwszy gol w sezonie: Luis Alberto Romero dla Málagi przeciwko Athletic Bilbao (23 sierpnia 2014)
 Najszybszy gol w sezonie: Florin Andone w 9. sekundzie dla Córdoby przeciwko Eibar (16 stycznia 2015)
 Pierwszy hat-trick w sezonie
 Cristiano Ronaldo dla Realu Madryt przeciwko Deportivo La Coruña (20 września 2014)
 Pierwszy zawodnik, który zdobył 4 gole w jednym meczu:
 Cristiano Ronaldo dla Realu Madryt przeciwko Elche (23 września 2014)
 Najwyższa wygrana: 8 golami
 Real Madryt 9–1 Granada (5 kwietnia 2015)
 Cordoba 0-8 FC Barcelona (2 maja 2015)
 Najwięcej goli jednej drużyny w meczu: 9 goli
 Real Madryt 9–1 Granada (5 kwietnia 2015)
 Najwięcej goli w jednym meczu: 10 goli
 Deportivo La Coruña 2–8 Real Madryt (20 września 2014)
 Real Madryt 9–1 Granada (5 kwietnia 2015)
 Najwięcej goli przegranej w meczu drużyny: 3 gole
 Real Sociedad 4–3 Sevilla (22 lutego 2015)
 Deportivo La Coruña 3–4 Sevilla (7 marca 2015)
 Najwięcej goli w meczach remisowych: 6 goli
 Eibar 3–3 Levante (4 października 2014)

Trofeo Zamora 

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2015.
Źródło: MARCA.com (Trofeo Zamora)

Kartki 
 Najwięcej żółtych kartek (klub): 103
 Real Sociedad
 Najmniej żółtych kartek (klub): 62
 Celta Vigo

 Najwięcej żółtych kartek (zawodnik): 15
 Sánchez (Espanyol)

 Najwięcej czerwonych kartek (klub): 9
 Cordoba
 Najmniej czerwonych kartek (klub): 1
 Deportivo La Coruña

 Najwięcej czerwonych kartek (zawodnik): 2
 Sebastián Dubarbier (Almeria)
 Raúl Navas (Eibar)
 Federico Piovaccari (Eibar)

Przypisy

Zobacz też 
 Primera División
 Segunda División (2014/2015)

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Hiszpanii
2015 w Hiszpanii